Justin (voornaam),  een jongensnaam
 Justin (Texas), een plaats in de Verenigde Staten